Чука́рин — русская фамилия.

 Чукарин, Виктор Иванович (1921—1984) — советский гимнаст.
 Чукарин, Николай Иванович (1934—2014) — советский военачальник.